Camerton steht für

 Camerton (Band), mongolische Boygroup
 Camerton (Cumbria), Ort in England
 Camerton (Somerset), Ort in England
 Camerton (Yorkshire), Ort in England